Kevin Smith peut désigner :
 Kevin Smith (1946-2020), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Kevin Smith (1960-2018), rappeur, disc jockey et producteur américain ;
 Kevin Smith (1963-2002), un acteur néo-zélandais ;
 Kevin Smith (1970-), un réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain.
 Kevin Smith (1970-), un joueur de football américain, jouant comme cornerback.
 Kevin Smith (1986-), un joueur de football américain, jouant comme running back.